Saumane kan syfta på:
 Saumane, Alpes-de-Haute-Provence
 Saumane, Gard